RME est un sigle qui peut vouloir dire : 
 Réseau des Médiateurs d'Entreprise, association loi de 1901 d'aide aux entreprises.
 Revêtement Minéral Épais, enduit extérieur à liant minéral, destiné à être lissés, ribbé ou granité.
 Registre de Médecine Empirique, organisme médical indépendant suisse.
 Röbel/Müritz Eisenbahn GmbH , entreprise ferroviaire allemande.
  Entreprise allemande créée en 1996 spécialisée dans le matériel informatique audio digital.
 Revenu Minimum Étudiant, proposition d'allocation, mise en place par exemple par la Communauté de communes Ardenne-Rives-de-Meuse.

RME est un acronyme désignant :
 Les Résidents Marocains à l'Étranger.

RME est un code désignant :
 Armenian Airlines selon le code OACI, jusqu'à la faillite de la compagnie aérienne en 2004.
 La base aérienne militaire Rome (Griffiss Air Force Base), État de New-York, États-Unis